

Села:
 Новорозівка — Запорізька область, Запорізький район
 Новорозівка — Одеська область, Подільський район